Misty est un adjectif anglais signifiant brumeux.

Personnalités portant ce prénom 
 Misty Copeland (née en 1982), danseuse classique américaine ;
 Misty Jean (née en 1980), chanteuse haïtienne de Kompa ;
 Misty Mundae (née en 1979), actrice et réalisatrice américaine ;
 Misty Oldland, chanteuse de musique soul anglaise ;
 Misty Rain (née en 1969), actrice pornographique, danseuse exotique et réalisatrice américaine.

Personnages fictifs 
 Misty, un personnage de Saint Seiya ;
 Misty : un personnage de comics publié par Marvel Comics dans sa collection pour enfant Star Comics en 1985 et dessinée par Trina Robbins.

Hydronymes 
 La rivière Misty, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Technologie 
 Misty, série de satellites de reconnaissance américains.

Musique 
 Misty, un morceau du pianiste de jazz Erroll Garner ;
 Misty, un album de Eddie "Lockjaw" Davis sorti en 1960 ;
 Misty, un album de Ray Stevens sorti en 1975.

Cinéma 
 Misty, un film sorti en 1961.
 Misty, un film de Joseph W. Sarno sorti en 1976.

Autres 
 Misty Mountain Hop est une chanson du groupe Led Zeppelin.
 Misty in Roots est un groupe de reggae britannique.
 Misty's Secret, film américain réalisé par William Hellfire et sorti en 2000.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom